Jorge Serrano ist der Name folgender Personen:

 Jorge Ardila Serrano (1925–2010), kolumbianischer Bischof
 Jorge Antonio Serrano Elias (* 1945), guatemaltekischer Politiker
 Jorge Serrano Villalobos (* 1997), spanischer Handballspieler